Blåsa kan syfta på:

 Blåsa (hud) – vätskefylld ficka i huden 
 Urinblåsa – ett ihåligt ballongformat muskulärt organ
 Gallblåsa – en tillfällig lagringsplats för galla

Se även
 Alkoholmätare – en apparat för att uppskatta mängden alkohol i en persons blod
 Brännskada – ett trauma (en skada) på huden som oftast orsakats av värme
 Skavsår – nötning som huden är ovan vid
 Varböld – en lokal ansamling av var
 Blåsning – flera